Molekulska formula -{C21H23NO4S}- se može odnositi na:

 Racekadotril
 Ekadotril